Il doppio del torneo di tennis Sunfeast Open 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Vania King e Alla Kudrjavceva che hanno battuto in finale Alberta Brianti e Marija Korytceva 6-1, 6-4

Teste di serie

  Vania King / Alla Kudrjavceva (campionesse)
  Tat'jana Puček /  Anastasija Rodionova (secondo turno)

 N/A
  Flavia Pennetta / Sara Errani (secondo turno,ritiro)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Sunfeast Open 2007